Empusa – bogini w mitologii greckiej
 Empusa – rodzaj owadów z rzędu modliszek
 Empusa – synonim rodzaju lipiennik z rodziny storczykowatych

Przypisy